Натуральне число 324
 324 рік до нашої ери
 324 рік нашої ери